Une chaîne de télévision d'information en continu est un média pouvant être généraliste ou thématique, fournissant constamment des informations en continu, c'est-à-dire 24/7.

Cette chaîne de télévision diffuse alors de l'actualité générale ou spécialisée, dans des domaines précis tels que, la politique, le sport, la technologie, l'information financière et économique, ou la prévision météorologique.

Liste de chaînes d'informations généralistes 
Voici une liste des chaînes de télévision d'information en continu, présentées par pays puis par année de création.

Classement par pays

Classement par langue

Liste de chaînes d'informations thématiques

Économie

Sportive

Météorologique

Articles Connexes 
 LCI
 BFM TV
 CNews
 franceinfo
 France 24
 Euronews
 LN24

Notes et références 

Information

Chaîne de télévision à plusieurs déclinaisons